Sylvia Preuss-Laussinotte est une juriste française. Spécialiste des droits fondamentaux et du droit des étrangers, elle a enseigné  à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris X).

Ancienne directrice du Master Droit des Nouvelles Technologies et de la Société de l’information, Sylvia Preuss-Laussinotte est maître de conférences en droit public habilitée à diriger des recherches et membre du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux, de l'équipe Prodoper (Protection des données personnelles, CNRS - ISCC) et du groupe d'études et d'expertise sécurité et technologie

Conseillère scientifique du Dictionnaire permanent Droit des étrangers, elle est également la fondatrice et coresponsable de la Lettre d'Actualités droits-libertés. Elle est coauteur de Plaidoirie pour une jurisprudence avec les artistes Patrick Bernier et Olive Martin, et le juriste Sébastien Canevet.

Également avocate au barreau de Paris, docteur en droit, Sylvia Preuss-Laussinotte est titulaire d'un DEA de sociologie obtenu à l'EHESS et diplômée en ethnologie, sociologie, épistémologie et en histoire des sciences exactes.

Principales publications et réalisations

Ouvrages, chapitres 
 "Une histoire du blasphème en France" Éditions Marie B, 2021
 La Liberté d'expression, Ellipses, 2014 .
 « Faveur et droit des étrangers », La faveur et le droit, 2009, Puf .
 « Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux », Encyclopædia Universalis, Universalia 2009: La politique, les connaissances, la culture en 2008, 2009 .
 L’essentiel des libertés et droits fondamentaux : le régime juridique de chacune des libertés, Gualino, 2001 .
 L’essentiel des libertés et droits fondamentaux : l'organisation des libertés, Gualino, 2001 .
 Les fichiers et les étrangers au cœur des nouvelles politiques de sécurité, LGDJ, 2000 .
 L’expulsion, de la reconnaissance du droit au logement à la réalité des sans-logis, Législatives, 1994 .

Revues 
 « L’élargissement problématique de l’accès aux bases de données européennes en matière de sécurité », in Cultures & Conflits, , été 2009, .
 « Bases de données personnelles et politiques de sécurité : une protection illusoire ? », in Cultures et Conflits,  (2006), .
 « L'Union européenne et les technologies de sécurité », Cultures et Conflits,  (2006), .
"Le bioentreprenariat et la politique économique globale. Autour du brevet, de la propriété intellectuelle et du vivant", La pensée, , 1998, .

Films, performances 
 X. c/ Préfet de … ; Plaidoirie pour une jurisprudence (), Laboratoires d'Aubervilliers (pour Le nouveau festival du centre Pompidou) .

Romans 
Sous pseudonyme
 « Meurtres raisonnés », co-auteure avec Yvon Kellner, 2016, Éditions Faustroll .
 La raison détale, 2010, Faustroll .
 Faut que ça change, 2000, Gallimard, coll. Série noire .
 Consentement éclairé, 1999, Gallimard, coll. Série noire .
 Le programme E.D.D.I, 1996, Gallimard, coll. Série noire .

Notes et références

Liens externes 
 
 Site du Master Droit des Nouvelles Technologies et de la Société de l’information de l'Université Paris X
 Site du CREDOF
 Site personnel de Sylvia Preuss-Laussinotte

Professeur à l'université Paris X Nanterre
Professeur français de droit public
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Avocat au barreau de Paris